Prenning ist der Ortsname von

 Prenning (Gemeinde Deutschfeistritz), Katastralgemeinde von Deutschfeistritz, Steiermark
 Prenning (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Prenning (Patersdorf), Ortsteil der Gemeinde Patersdorf, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Brenning